Морокино (), село, 
Новонадеждинский сельский совет,
Близнюковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320684605. Население по переписи 2001 г. составляет 111 (55/56 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Морокино находится в 2-х км от села Новонадежнино.
В селе есть несколько запруд.

История 
 1825 - дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района